Совхо́зный с́ельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Совхозный сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Совхозный сельсовет — в Искитимском районе Новосибирской области.
 Совхозный сельсовет — в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Совхозный сельсовет — в Адамовском районе Оренбургской области.

упразднённые
 Совхозный сельсовет — в Серебряно-Прудском (1960—1963, 1965—1994) и Ступинском (1963—1965) районах Московской области
 Совхозское сельское поселение  — муниципальное образование в составе Николаевского района Волгоградской области.